Abzug steht für: 
 Abzug (Einheit), ein altes Maß in der Weberei  
 Abzug (Fotografie), das Ergebnis einer fotografischen Kopie oder Vergrößerung
 Abzug (Gas), eine Absauganlage für gasförmige Substanzen
 Rauchabzug, siehe Rauchfang
 Abzug (Musik), Anschlagstechnik bei Tasteninstrumenten bzw. Skordatur bei Saiteninstrumenten sowie die Abziehbindung (die Bindung nach unten bei Lauteninstrumenten) und in der Ornamentik der Vorschlag von oben
 Abzug (Schach), ein Zug im Schachspiel, bei dem eine andere Figur aktiviert wird
 Abzug (Waffe), Auslösemechanismus einer Schusswaffe
 Wiedergabe einer Druckvorlage, siehe Abdruck (Drucktechnik)

Abzug ist der Familienname folgender Personen: 
 Bella Abzug (1920–1998), US-amerikanische Politikerin und Feministin
 Robert H. Abzug (* 1945), amerikanischer Historiker

Siehe auch: 

 Abzug neu für alt